Обианг () — французская фамилия.

Известные носители 
 Обианг, Йоанн (род. 1993) — габонский футболист.
 Обианг, Педро (род. 1992) — испанский футболист.